Владимир Попович (1910—1995) — хорватський письменник, академік.
 Владица Попович (нар. 1935) — югославський футболіст і тренер, учасник чемпіонатів світу 1958 і 1962 років.
  (1914—1972) — югославський військовий і політичний діяч, дипломат, посол СФРЮ в СРСР, США і Китаї, член ЦК СКЮ.